Guerra y paz es el título de numerosas obras de ficción, herederas de la novela rusa original:

Literatura 
 Guerra y paz (en ruso: Война и мир, Voiná i mir), novela del escritor ruso León Tolstói, publicada de 1865 a 1869, que narra la sociedad rusa durante la era napoleónica.
  La guerra y la paz, ensayo del escritor colombiano Santiago Gamboa, publicado en 2014, en el cual el autor se preocupa por la reflexión del conflicto en Colombia.

Cine y televisión 
 Guerra y paz (War and Peace), película estadounidense de 1956 dirigida por King Vidor;
 Guerra y paz (Война и мир), película soviética de 1967 dirigida por Serguéi Bondarchuk;
 Guerra y paz (Krieg und Frieden), película alemana de 1982 dirigida por Stefan Aust, Axel Engstfeld, Alexander Kluge y Volker Schlöndorff;
 Guerra y paz (War and Peace), mini-serie británica de 1972 realizada por la BBC;
 Guerra y paz (Guerra e pace), mini-serie internacional de 2007 producida por la RAI.
 Guerra y paz (War and Peace), mini-serie transmitida en 2016 por la cadena BBC One e interpretada por los actores Lily James, James Norton y Paul Dano.

Música 
 Guerra y paz (Voiná i mir), opus 91, ópera compuesta por Serguéi Prokófiev, comenzada en 1941, con motivo de la invasión alemana de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial.